

Pessoas
Francis de Laporte de Castelnau

Localidades
Condado de LaPorte
Laporte (Colorado)
Laporte (Minnesota)
Laporte (Pensilvânia)

Outros
Ponte Pierre Laporte

Desambiguação